Calamo – strumento scrittorio
 Calamo – pianta aromatica della famiglia delle Araceae
 Calamo – personaggio mitologico
 Calamo – parte della penna degli uccelli
 Calamo – film del 1975 diretto da Massimo Pirri
 Calamo – album del 1975 di Claudio Tallino
 Calamo – torrente in Calabria